Cacaban (Conggeang)
 Cacaban (Magelang Tengah)
 Cacaban (Singorojo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing